Мартіна Хінгіс була триразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт. Ця поразка завершила її 27-матчеву безпрограшну серію на цьому турнірі, яка розпочалась 1997 року.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Хінгіс з рахунком 6-1, 7-5, не програвши впродовж турніру жодного сету.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Огляд одиночного розряду

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
2000 в австралійському спорті